Агуато́н ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 22.3 км². Население — 18 человек (на 2018 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Aguatón
 Asociación Cultural El Monolito, de Aguatón (Teruel) 

Муниципалитеты Теруэля